Рагуза — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Рагуза — провінція в Італії, у регіоні Сицилія,
 історична латинська назва міста Дубровник у Хорватії.